Галата може да се отнася за:
 Галата – село в Област Ловеч;
 Галата – квартал на Варна;
 Галата – квартал на Истанбул, Турция;
 Галата (мост) – мост в Истанбул, Турция 
 Галата – кула в Истанбул, Турция;
 Галата – скален нос на българското Черноморие, източно от Варна.
 Галата – бивша пивоварна фабрика във Варна (1907 – 1947)

Вижте също 
 Галатея – нереида в древногръцката митология;
 Галатия – древна област в Мала Азия между Витиния, Фригия и Кападокия.